Риц () может значить следующее:
 Риц (Австрия) — посёлок в Австрии
 «Риц» — отель в Париже на Вандомской площади
 «Риц» — отель в Лондоне
 «Риц» — отель в Мадриде
 «Риц» — отель в Барселоне
 «Риц» — исторический театр в английском Линкольне
 «Риц» — самый дорогой коктейль в мире

Фамилия 
 Риц, Сезар (1850—1918) — швейцарский мастер гостиничного бизнеса, основатель сети Ritz-Carlton.
 Риц, Эдуард (1802—1832) — немецкий скрипач.
 Риц, Юлиус (1812—1877) — немецкий дирижёр, композитор и музыкальный педагог.

См. также 
 Ритц 
 Вагоны габарита RIC — ж/д вагоны, построенные по стандартам Международного соглашения по обмену вагонами